Albert K. Showalter (1908-1986), météorologue américain connu pour l'indice qui porte son nom (Indice de stabilité de Showalter) ;
Buck Showalter (1956-), manager des Orioles de Baltimore (baseball) ;
Elaine Showalter (1941-), critique littéraire et écrivain américaine ;
Jackson Showalter (1860-1935), 5 fois champion d'échecs des États-Unis ;
Mark Showalter (1957-), astronome américain ;
Max Showalter (alias Casey Adams, 1917-2000), acteur américain ;
Philip Showalter Hench (1896-1965), physicien américain.

Voir aussi 

 Indice de stabilité de Showalter